Erica – genere di piante della famiglia Ericaceae
Erica – altro nome con cui è noto il brugo (Calluna vulgaris)
Erica – genere di ragni appartenente alla Famiglia Salticidae
Erica – nome proprio di persona italiano femminile
Erica – figura araldica
Erica – videogioco del 2019

Pagine correlate
Erika
Eric